Kadavar steht für:

 eine deutsche Psychedelic-Rock-Band, siehe Kadavar (deutsche Band)
 eine ehemalige italienische Death-Metal-Band, siehe Kadavar (italienische Band)